

Топоніми 
 Кьо-Танабе
 Танабе (Вакаяма)
 Танабе  — колишнє містечко в Японії, у префектурі Кіото. Складова міста Кіотанабе.
 Танабе — місцевість району Хіґасі-Сумійосі в місті Осака, Японія.

Персоналії 
Танабе ()— японське прізвище.
 Танабе Кійосі (1940) — японський професійний боксер, призер Олімпійських ігор 1960.

Інше 
6738 Танабе

Японські прізвища